Den Familiennamen Spendel tragen:

 Christoph Spendel (* 1955), deutscher Jazzmusiker
 Günter Spendel (1922–2009), deutscher Rechtswissenschaftler